Эсперанс () — надежда по-французски.
 Эсперанс, Тобин (род. 1979) — американский бас-гитарист.
 «Эсперанс» — тунисский футбольный клуб из города Тунис.
 «Эсперанс» — тунисский футбольный клуб из города Зарзис.
 Эсперанс — графство в штате Западная Австралия, Австралия. Входит в состав региона Голдфилдс-Эсперанс.
 Эсперанс — город в штате Западная Австралия, Австралия.
 Эсперанс — аэропорт в графстве Эсперанс, штат Западная Австралия, Австралия.

См. также